Il doppio del torneo di tennis Monterrey Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lan Bale e Kevin Ullyett che hanno battuto in finale Jean-Philippe Fleurian e Roger Smith 4-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie

 Alex O'Brien /  Jared Palmer (semifinali)
 Mark Knowles /  Richard Matuszewski (quarti di finale)

 Nicolás Pereira /  Maurice Ruah (quarti di finale)
 Brian Devening /  Kelly Jones (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Monterrey Challenger 1993